Tico-tico - pássaros que ocorrem em todo Brasil menos na Floresta Amazônica
 O Tico Tico - revista de histórias em quadrinhos do Brasil lançada em 1905
 Tico-tico no Fubá (filme) - filme brasileiro indicado no Festival de Cannes 1952 na França
 Tico-tico - Um tipo de ferramenta

Desambiguação